Schaffshausen ist der Familienname folgender Personen:

 Hans Schaffshausen (1556–1638), deutscher Politiker 
 Joachim Nicolaus Schaffshausen (1771–1830), deutscher Jurist und Politiker 
 Johann Diedrich Schaffshausen (1643–1697), deutscher Jurist und Politiker
 Julius Hinrich Schaffshausen (1647–1715), deutscher Jurist und Politiker 
 Lucas Conrad Schaffshausen (1624–1657), deutscher Jurist und Politiker 
 Matthias Diedrich Schaffshausen (1681–1719), deutscher Jurist und Politiker 
 Nicolaus Schaffshausen (1599–1657), deutscher Jurist 
 Nicolaus Lucas Schaffshausen (1677–1747), deutscher Jurist 
 Paul Schaffshausen (1712–1761), deutscher Theologe, Philologe und Philosoph 

Siehe auch:

 Schaaffhausen
 Schaafhausen
 Schaffhausen (Begriffsklärung)
 Schafhausen